Карл Голльмик (; 1796—1866) — немецкий композитор, лексикограф и музыкальный критик.

Биография 
Карл Голльмик родился 19 марта 1796 года в городе Дессау (Саксония-Анхальт). Несмотря на многочисленные трудности, его отец сделал все возможное, чтобы дать сыну наилучшее образование; благодаря этому он смог учиться музыке в Кёльне, Вюрцбурге и Касселе.

Из его литературных трудов наиболее известны: «Handlexikon der Tonkunst» (1857); «Kritische Terminologie für Musiker und Musikfreunde» (1833); «Musikalische Novellen und Silhouetten» (1842); из музыкальных сочинений: шесть песней, рондо, полонезы, немецкие песни, с аккомпанементом фортепьяно или гитары.

Карл Голльмик умер 3 декабря 1866 года во Франкфурте-на-Майне.

Творчество

Композиции 
 Die beiden Grenadiere (The two grenadiers), op. 60
 Lied der Mignon («Kennst du das Land») von Göthe.
 Malchen und Milchen, Lustspiel in 1 Akt, Uraufführung am 22.

Либретто и переводы 
 Libretto zu Mozarts Singspiel-Fragment Zaïde (oder «Das Serail»), Erstaufführung 27. Jänner 1866
 Auber, D.F.E.: Textbuch zu: Des Teufels Antheil.
 Marie oder Die Regimentstochter.

Литературные труды 
 Kritische Terminologie für Musiker und Musikfreunde.
 Musikalische Novellen und Silhouetten.
 Feldzüge und Streifereien im Gebiete der Tonkunst.
 Handlexicon der Tonkunst.
 Auto-Biographie von Karl Gollmick.

Примечания 

Лексикографы по алфавиту
Лексикографы Германии